Guinea je název nebo jeho součást více geografických celků a věcí:

v geografiii
 Guinea – africký stát
 Guinea-Bissau – africký stát
 Rovníková Guinea – africký stát
 Papua Nová Guinea – stát v Oceánii
 Guinea (region) transnacionální region na pobřeží Guinejského zálivu
 Nová Guinea – ostrov
 Západní Nová Guinea – autonomní území v západní části ostrova Nová Guinea
 Guinejský záliv
 Guinea – region Gloucester County ve Virginii

historicky
 Francouzská Guinea – francouzské koloniální území, od roku 1956 protektorát, v roce 1958 získalo nezávislost jako stát Guinea
 Portugalská Guinea – portugalská kolonie a zámořské území, v roce 1974 získalo nezávislost jako stát Guinea-Bissau
 Španělská Guinea – španělská kolonie, v roce 1968 získala nezávislost jako stát Rovníková Guinea

další
 Guinea (mince) – stará britská zlatá mince